Turniej o Złoty Kask 1986 – cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. Rozegrano ćwierćfinały, półfinały oraz dwa finały. W klasyfikacji końcowej zwyciężył Roman Jankowski.

Finał nr 1 
 Częstochowa, 22 lipca 1986
 Sędzia: Roman Cheładze

Finał nr 2 
 Rybnik, 21 sierpnia 1986
 Sędzia: Roman Siwiak

Finał nr 3 
 Gniezno, 18 września 1986
 Sędzia: Józef Musiał

Finał nr 4 
 Wrocław, 2 października 1986
 Sędzia: Stanisław Pieńkowski

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

1986
1986 w sporcie żużlowym
1986 w polskim sporcie